

Соболе — село в гміні Улян-Майорат Радинського повіту Люблінського воєводства
 Соболе — село в гміні Залуський Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Соболе — село в гміні Велічкі Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства